Landi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Ubertino Landi (c.1220 - 1298), político italiano.
 Neroccio de' Landi (1447 - 1500), pintor del Renacimiento italiano.
 Stefano Landi (1587 – 1639), músico del Barroco italiano.
 Pedro Jiménez-Landi (1869 - 1964), astrónomo y matemático español.
 Ricardo Verdugo Landi (1870 - 1930), pintor y dibujante español.
 Francisco Verdugo Landi (1874 - 1959), periodista y dibujante español.
 Chico Landi (1907 - 1989), piloto de carreras brasileño.
 Antonio Jiménez-Landi (1909 - 1997), historiador español.
 Mario Landi (1911 - 1993), cantante de tangos de Argentina.
 Angel Zamarripa Landi (1912 - 1990), caricaturista mexicano y artista de acuarela.	
 Margarita Landi (1918 - 2004), periodista española.
 Mario Landi (1920 - 1992), director y guionista cinematográfico y televisivo de Italia.
 Aldo Bufi Landi (1923 - 2016), actor de cine italiano.
 Lilia Landi (1929), actriz italiana.
 Marcello Landi (1931), filósofo y teólogo italiano.
 Oscar Landi (1939 - 2003), investigador argentino.
 Paolo Emilio Landi (1959), director de teatro italiano, periodista y documentalista.
 Francisco Bazán Landi (1980), futbolista peruano.
 Li Landi (1999), actriz china.
 Gabriella Landi (2001), balonmanista húngara.

Apellidos italianos